
Termin -{GUG}- ima više značenja.

 Genetički kod za valin
 GIMP, korisnička grupa